

Cinema 
 L'ostacolo – film del 1915
 Gli ostacoli del cuore – film del 2009

Sport 
 Ostacoli (atletica leggera) – in atletica, strumenti utilizzati in diverse discipline
 Ostacoli – nel golf, caratteristiche presenti sui campi di gara

Tecnologia 
 Ostacolo (viabilità) – in architettura, impedimento alla viabilità terrestre superato con un ponte
 Ostacolo (volo) – in aeronautica, qualunque struttura, soprattutto artificiale, che possa essere di impedimento alla navigazione aerea

Altro 
 Ostacolo – in senso figurato e no, qualunque impedimento che si frapponga tra sé e una meta

Pagine correlate 
 Ponte (disambigua) – pagina di disambiguazione
 Ostacoli – pagina di disambiguazione